Kádár Erzsébet (1895–?) színésznő
Kádár Erzsébet (1901–1946) Baumgarten-díjas írónő, születési neve: Csernovics Erzsébet.